

Geografia
Australia
Meda – fiume della regione di Kimberley
Italia
Meda – comune italiano della provincia di Monza e della Brianza
Meda – frazione di Velo d'Astico in provincia di Vicenza
Malga Meda – alpeggio di Borgo Lares in provincia di Trento
Portogallo
Mêda – comune portoghese del Distretto di Guarda
Serbia
Meda – villaggio nel comune di Leskovac
Meda – villaggio nel comune di Žitište
Stati Uniti d'America
Meda – centro abitato della contea di Tillamook, Oregon
Togo
Meda – villaggio nella prefettura Bassar, Regione di Kara

Mitologia greca
Meda – moglie di Idomeneo, re di Creta e madre di Idamante e Clisitera
Meda  – figlia di Filante e madre di Antioco. Avuto da Eracle

Persone
Nome
Meda, pseudonimo di Mehedin Përgjegjaj (1980) – cantante kosovaro
Meda di Odessa (fl. IV secolo a.C.) – principessa dei traci, sesta moglie del re di Macedonia Filippo II
Cognome
Alberto Meda (1945) – designer italiano
Angelo Meda (...) – politico italiano
Bianca Maria Meda (1665-1700) – compositrice italiana
Didier Méda (1963-2000) – sciatore freestyle francese
Felicia Meda (1378 circa-1444) – religiosa italiana
Filippo Meda (1869-1939) – politico, giornalista e banchiere italiano
San Giovanni da Meda (1100-1159) – presbitero italiano
Giuseppe Meda (1534 – 1599) – pittore, architetto e ingegnere italiano
Guido Meda (1966) – giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano
Ida Meda (1951) – attrice italiana
Igor Meda (1967) – ex calciatore russo
Jack Meda (1945-2019) – pugile canadese
Luigi Meda (1900-1966) – avvocato e politico italiano

Sport
Associazione Calcio Meda 1913 – società calcistica di Meda
Ginnastica Meda – società di ginnastica artistica di Meda
SC Mêda – società calcistica con sede a Mêda Comune, Portogallo

Trasporti

 Meda – segnalazione nautica

Zoologia
Meda fulgida – pesce d'acqua dolce, uno rappresentante del genere Meda